Барле:

 Барле — посёлок, разделённый между Бельгией и Нидерландами.
 Барле, Анри (1881—?) — французский гребец.
 Барле-Нассау — община в нидерландской провинции Северный Брабант.
 Барле-Хертог — коммуна в Бельгии, в провинции Антверпен Фламандского региона.
 Ван Барле, Дилан (род.1992) —  нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик.